Мартіна Навратілова і Бетті Стов були чинними чемпіонками, але цього разу виступали в з іншими партнерками.

Навратілова грала в парі з Біллі Джин Кінг і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Керрі Рід і Венді Тернбулл з рахунком 7–6, 6–4.

Стов грала в парі з Кріс Еверт і вони програли в 1-му колі парі Бетсі Нагелсен і Пем Шрайвер.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Main draw , ITFTennis.com.

Жінки, парний розряд
1988 у жіночому тенісі